Volksfreund steht für:
 allgemein eine volksnahe Gesinnung, siehe demophil
 Volksfreund (Parteizeitung), österreichische Zeitschrift von 1890 bis 1939
 Appenzeller Volksfreund, Schweizer Zeitung
 Braunschweiger Volksfreund, sozialdemokratische Zeitung in Braunschweig von 1871 bis 1933
 Cincinnati Volksfreund, Cincinnati, Ohio, USA
 Der Volksfreund (Buffalo), Zeitung in Buffalo, New York, USA
 Der Volksfreund (Bukowina), unabhängige Zeitung für das christliche Volk der Bukowina
 Der Volksfreund (Pittsburgh), jiddische Wochenzeitung in Pittsburgh, Pennsylvania, USA
 Der Volksfreund (Schweizer Tageszeitung), Schweizer Zeitung aus Flawil von 1878 bis 1997
 Fränkischer Volksfreund, sozialdemokratische Zeitung in Würzburg von 1908 bis 1933 und 1949 bis 1962
 Hannoverscher Volksfreund für gebildete Leser aller Stände
 L’Ami du Peuple, von Marat 1789 gegründete und während der französischen Revolution herausgegebene Zeitung
 Mährisch-schlesischer Volksfreund
 Neuer Hannoverscher Volksfreund
 Volksfreund für das Mittlere Deutschland, Zeitung in der Freien Stadt Frankfurt von 1854 bis 1866
 Obwaldner Volksfreund
 Süderländer Volksfreund, Werdohl
 Thüringer Volksfreund
 Trierischer Volksfreund, 1875 gegründete und seit 2013 von der Rheinische Post Mediengruppe verlegte Zeitung
 Völklinger Volksfreund, eine parteilose, 1876 gegründete Tageszeitung der Stadt Völklingen
 Westfälischer Volksfreund, in der Zeit der Märzrevolution in Ostwestfalen-Lippe von 1848 bis 1850 erschienene Zeitung
 Der Volksfreund (Karlsruhe), sozialdemokratische Zeitung in Karlsruhe, 1901–1932

Siehe auch:
 Verein der Volksfreunde